De UEFA Cupfinale van het seizoen 1998/99 was de 28e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Franse Olympique Marseille nam het op tegen het Italiaanse Parma AC. De Italianen van trainer Alberto Malesani wonnen overtuigend met 3-0. Vier jaar eerder had Parma de UEFA Cup al eens gewonnen.

Wedstrijdverslag
De halve finale tussen Marseille en Bologna was geëindigd met rellen in de spelerstunnel. Vier spelers van de Franse club kregen schorsingen en misten zo de finale: Christophe Dugarry, William Gallas, Fabrizio Ravanelli en Hamada Jambay.

Marseille begon dan ook voorzichtig aan de wedstrijd. De Fransen hanteerden vooral de lange bal, maar bereikten daarbij zelden spits Florian Maurice. Na 26 minuten ging de ervaren Laurent Blanc, aanvoerder van Marseille, in de fout. Hij speelde het leer te zacht terug naar zijn doelman en lanceerde zo de Argentijnse spits Hernán Crespo. Crespo werkte het geschenk af met een lobje over de doelman: 1-0. Parma had de wedstrijd onder controle en diepte de score zo'n 10 minuten later uit. Paolo Vanoli kopte een voorzet van Diego Fuser staalhard in de benedenhoek: 2-0.

Ook na de rust kwamen de Italianen niet in de problemen. Nog voor het uur zorgde Enrico Chiesa voor de 3-0. Hij zag zijn genadeloos vluchtschot in het dak van het doel verdwijnen.

Wedstrijdinfo

Zie ook 
 UEFA Cup 1998/99
 UEFA Intertoto Cup 1998

1999
Europacupvoetbal 1998/99
UEFA
Parma FC
Olympique de Marseille
Sportevenement in Moskou